Eerste zaak-Geert Wilders (2010-2011), over de film Fitna
Tweede zaak-Geert Wilders (2014-), over Wilders' minder Marokkanen-uitspraak